«Люди Икс: Эволюция» () — мультипликационный сериал о персонажах комиксов Marvel, известных как Люди Икс. Это третий мультсериал об этих персонажах после «Люди Икс» и пилотной серии «Отважные Люди Икс». Мультсериал состоит из 4 сезонов и 52 серий.

В США трансляция началась на канале Kids' WB, но в связи с закрытием канала трансляция прекратилась. В 2009 году права на показ выкупил канал Disney XD.

Сюжет 

Команда мутантов-подростков, называющие себя «Люди Икс», во главе с телепатом Профессором Икс, сражаются против команды мутанта Магнето, целью которого является господство мутантов над людьми.

Первый сезон 
Первый сезон представляет зрителю ключевых персонажей и закладывает начало для будущих сюжетных линий.Профессор Икс, Циклоп, Росомаха, Гроза и Джин Грей собирают команду Людей Икс. По мере развития событий команда пополняется новыми участниками: Ночной Змей в первом эпизоде, Призрачная Кошка во втором, Шип в пятом и Шельма в седьмой. Мистик тем временем собирает своё братство: Жаба (в 1 серии), Лавина (во 2 серии), Пузырь (в 4 серии), Ртуть (в 5 серии), Шельма (между 3 и 6 сериями). В поздних сериях сезона Ночной Змей открывает тайну своего рождения, Росомаха находит некоторые ответы на своё прошлое, Шельма переходит на сторону Людей Икс, команда встречает сводного брата Ксавье, Джаггернаута, вырвавшегося из тюрьмы.
Противостоят главным героям обычно Мистик и Братство, на самом деле управляемые загадочной силой, чья личность раскрывается лишь в финале сезона — ей оказывается Магнето. После того как Циклоп находит своего брата, Алекса, на самом деле пережившего авиакатастрофу, в которой погибли их родители, их обоих похищает Магнето и доставляет в «святилище» на Астероид М. Магнето захватывает нескольких Людей Икс и нескольких членов Братства и пытается усилить их способности, убрав при этом эмоции. Братство и Люди Икс (те, что не были захвачены), объединяются, чтобы освободить своих товарищей. В ходе схватки они побеждают, оставив Магнето и Мистик в ловушке на астероиде, после чего астероид был разрушен силами Скотта и Алекса Саммерс.

Второй сезон 
Во втором сезоне появляются Новые мутанты (Человек-лёд, Пушечное ядро, Магма, Джубили, Берсерк, Санспот, Бум-Бум, Волчица, Множитель). Директором школы становится Эдвард Келли. Циклоп и Джин начинают отношения с Тейрин и Дунканом, Джин теряет контроль над силами. Шельма находит себе подругу в школе по имени Мисти, Бум-Бум уходит в братство. Появляется Зверь, а потом присоединяется к Людям Икс. Персонажи отмечают рождество, раскрывается немного прошлого Грозы, один из братства пытается присоединиться к людям икс, первый намек на возрождение Апокалипсиса, появление Аманды Сефтон, Джин создает женскую супергеройскую команду, появление Фьюри и камео Капитана Америка, Алая Ведьма присоединяется к братству. В финале появляются Служители и Стражи. Ксавье готовит Людей Икс к битве с Магнето. После люди икс объединяются с братством против Магнето, но вынуждены вступить в схватку с роботом Стражем сконструированным Боливаром Траском. Бой проходит на улицах города и в результате весь мир узнает о мутантах.

Третий сезон 
Люди Икс и Братство объединяются что бы спасти своих попавших в плен. Люди Икс снимают с себя все обвинения, находят Ксавье и, вернувшись в Бейвилл, начинают ремонтировать особняк. Келли объединяется братство и Дункана, чтобы выжить из школы Людей икс. Ванда ищет Магнето и сдаёт Петро полиции. Возвращается Мистик горя желание отомстить Циклопу за предательство. Циклоп и Джин прекращают романы на стороне и воссоединяются. Появление Морлоков и присоединение Шипа к Морлокам, Курт знакомится с родителями Аманды, Жаба пытается добиться любви от Ванды пока та продолжает искать отца, Шельма узнает наконец то кто такая её загадочная подружка Мисти и теряет контроль над силами, второй намек на возрождение Апокалипсиса, Росомаха встречает своего клона Икс-23, Магма узнает природу своей силы. В финале Люди Икс, Служители и Братство объединяются что бы помешать возрождению Апокалипсиса.

Четвертый сезон 
Люди Икс исследуют сферы, созданные Апокалипсисом. Апокалипсис якобы убивает Магнето, Шельма сбрасывает окаменевшую статую Мистик с обрыва, Братство пытаются улучшить свою репутацию. Также происходит возвращение Икс-23 которая участвует в поисках своих создателей, Ксавье встречает своего сына, Шип и Морлоки возвращаются, чтобы противостоять банде Дункана, Гамбит похищает Шельму, чтобы спасти своего отца, Китти находит себе подругу, которая находится в её сознании, пока Китти спит. В финале Люди Икс, Братство, Служители, Новые мутанты, ЩИТ, Стражи, Хавок, Ангел и Шип объединяются против Апокалипсиса и его всадников, которыми оказываются Профессор Х, Магнето, Гроза и Мистик.

Персонажи 

Люди Икс
 Чарльз Ксавьер / Профессор Икс
 Джеймс «Логан» Хоулетт / Росомаха
 Ороро Монро / Гроза / Буря
 Генри «Хэнк» МакКой / Зверь (присоединился в 5 серии 2-го сезона)
 Скотт Саммерс / Циклоп
 Джин Грей
 Курт Вагнер / Ночной Змей / Попрыгун
 Шельма / Роуг / Руж (присоединилась в 7 серии 1-го сезона)
 Кэтрин «Китти» Прайд / Призрачная Кошка
 Эван Дениэлс / Шип (ушел в 3х06)
Новые мутанты
 Рэй Крисп / Берсерк
 Сэмюэл Гатри / Пушечное Ядро
 Роберт «Бобби» Дрейк / Человек-Лёд
 Амара Акуила / Магма
 Джеймс «Джимми» Мэдрокс / Множитель
 Роберто да Коста / Санспот
 Рэйн Синклер / Волчица
 Джубилейшен Ли / Джубили
 Майк Фаррелл / Аппачо
 Алан Бандерт / Шершень
 Анжела фон Грейзер / Анжела Грейзер
 Табита Смит / Бум-Бум (2-й сезон: во 2-й серии присоединилась к Братству, но вернулась в последней серии)

Братство мутантов
 Эрик Магнус Леншерр / Магнето
 Лэнс Альварес / Лавина / Вулкан
 Пьетро Максимофф / Ртуть
 Ванда Максимофф / Алая Ведьма (присоединилась в 15 серии 2-го сезона)
 Фредерик «Фред» Дьюкс / Пузырь / Слон
 Тодд Толенски / Жаба/ Тодд
 Табита Смит / Бум-Бум

Противники Людей Икс
Служители
 Рейвен Даркхолм / Мистик / Мистика
 Эрик Магнус Леншерр / Магнето
 Пётр Распутин / Колосс
 Реми ЛеБо / Гамбит
 Сент Джон Аллердайс / Пиро
 Виктор Крид / Саблезубый / Клыкастый
 Джейсон Вингард / Вдохновитель (В м/с его зовут Повелитель мозга)
ГИДРА
 Гадюка
 Красный Омега
 Гаунтлет
 Дебра Ресман
Апокалипсис
 Эн Сабах Нур / Апокалипсис
 Месмеро
 Чарльз Ксавьер / Профессор Икс
 Ороро Монро / Гроза / Буря
 Эрик Магнус Леншерр / Магнето
 Рейвен Даркхолм / Мистик
Другие злодеи
 Кейн Марко / Джаггернаут
 Девид Халлер / Лукас / Ян / Легион
 Боливар Траск
 Стражи
 Эдвард Келли.
 Кенджи Ояма / Лорд Темный ветер
 Хунган

Другие персонажи
 Лаура Кинней / X23
 Уэббер Трокуэ / Аркада
 Уоррен Уортингтон III / Ангел
 Джонатан Сильверклауд / Фордж
 Алекс Саммерс (Алекс Мастерс) / Хавок
 Даниелль Мунстар / Лунная Звезда
 Дориан Лич
 Ирен Адлер / Судьба
 Агата Харкнесс
 Капитан Америка
 Ник Фьюри
 Аманда Сефтон
 Маргали Сефтон
 Дункан Мэтьюз
 Тейрин Фуджока
 Пол
 Даниелла Мунстар
 Габриэль Геллар
Морлоки
 Каллисто
 Калибан
 Cybelle
 Человек-дракон
 Facade
 Lucid
 Torpid
 Шип (присоединился в 3х06)

Комиксы 
В январе 2002 года Marvel Comics начал издавать комикс «Люди Икс: Эволюция», основанный на мультсериале. Автор — Девин К. Грейсон. Комикс был отменен после девятого выпуска из-за низких продаж. Комикс представил Морлоков прежде, чем они появились в мультсериале, и на вид они очень отличались от телевизионного.

Отличия от оригинального комикса 
«Люди Икс: Эволюция» был нацелен на молодую аудиторию и поэтому большинство персонажей, изображены подростками, а не взрослыми, как в «X-Men: The Animated Series». В мультсериал, как и во многие другие анимационные мультфильмы, основанных на комиксах, были введены новые персонажи, в том числе X23 и Шип. В случае X23, она была подростком и женским клоном Росомахи. В этом мультсериале они ходят в обычную школу. Профессор Икс, Гроза, Росомаха, а позже Зверь выступали в качестве учителей в институте. Зверь также работал в качестве учителя в обычной средней школе до своей мутации.

Действие происходит в городе Бейвилл, Нью-Йорк. В начале сериала (до конца 2 сезона) большинство людей не знают о существовании мутантов. Здесь «Братство» не называется «Братством Злых Мутантов». Кроме того они не террористы, а обычные подростки, которые просто часто выступают против Людей Икс (в физических, социальных и философских действиях).
 
Серия «Библия» была написана Робертом Х.Скиром и Марти Айзенбергом (хотя в титрах не указаны). В то время как Фокс отражает роль Людей Икс, как свободных бойцов, которые ведут борьбу против преследований и травли мутантов, то в Люди Икс: Эволюция мутанты используют свои способности в качестве защиты для борьбы в подростковом возрасте.

Вид мультсериала был разработан режиссёром Бойдом Кирклэндом и художником Фрэнком Пауром, которые создали новые костюмы для Людей Икс.

В первом сезоне основные персонажи конфликтуют с Братством Магнето мутантов, а также зрителей ознакамливали с новыми мутантами, чтобы люди могли привыкнуть к этой молодёжной версии. В следующих сезонах начали появляться новые более мощные противники, такие как Апокалипсис, Служители Магнето, а также созданные правительством США в качестве охоты за мутантами роботы Стражи.
 
Были включены также различные устройства, как Церебро, или изобретение Форджа, которое позже вызывало непредвиденные последствия. Также здесь Шельма впитывала силы Циклопа и правильно управлялась ими. Люди Икс: Эволюция показало её с полным контролем над способностями, как и Скотта, если бы он не выдержал черепно-мозговой травмы. В серии «Выживает сильнейший», Ксавье говорит, что Джаггернаут получил свои способности со временем, в результате мутации, в то время как в комиксах Марко получил свою силу с помощью магии.

Кроме того версия происхождения Зверя почти схожа с классикой, несмотря на изменения в профессии. Месмеро показан как участник цирковой группы. Помимо этого, второстепенные персонажи, как Боливар Траск, Ник Фьюри, Капитан Америка, Судьба, Агата Харкнесс, и Аманда Сефтон были взяты из комиксов, показанные в дань уважения к оригиналу.

Ещё одно различие между комиксами, это изменение имён. Жабу (), которого в комиксовом каноне зовут Мортимер Тойнби, здесь зовут Тоддом Толанским (), а Лавина  был первоначально Домиником Петросом, но здесь Лансом Альваресом (), так что у обоих изменённые имена сходятся с кодовыми.

Саундтреки 
Для мультсериала было сделано несколько песен:

 «Эволюция Тема» (Theme Song) в начале шоу.
 «Only a Girl» (Тема Бейвилл Сирены) в «Прогулка по дикой стороне».
 «T-O-A-D» (Тема Жабы) в «Жаба, колдунья и платяной шкаф».
 «Who Am I Now?» (Тема Роуг) в «Руж Рекрут».
 «Wolverine» (Тема Росомахи) в рекламном ролике.

Некоторые персонажи также создавали музыкальные сирены, в том числе Лавина (тяжелые рифты гитары) и Гроза (оркестр). Для других были сделаны специальные звуковые эффекты, например для Джин Грей (шум звукового сигнала), Шельма (также имеет уникальный, черно-белый специальный эффект), Магнето, Гамбита, Призрачной Кошки и Ночного Змея.

Последователи 
Был создан новый мультсериал Росомаха и Люди Икс, который начал транслироваться в 2008 году. Это не продолжение «Люди Икс: Эволюции», хотя творческая группа была та же. Крэйг Кайл, Крис Йост, Стивен E Гордон, Грег Джонсон, Стивен Блум, и Бойд Кирклэнд создали этот проект.

Ссылки и камео 
«Люди Икс: Эволюция» имеет много ссылок и камео, связанных с Марвел. В 9 серии 3 сезона «Под замком» («Under Lock and Key») Люди Икс отправляются на задание в составе оригинальной команды Людей Икс (Циклоп, Джин Грей, Зверь, Айсмен и Ангел). Айсмен говорит, что это «определенно крутая команда». В 3 сезоне в серии «Dark Horizons. Часть 1», когда Шельма входит в комнату Китти, видно, как она спит с плюшевой игрушкой фиолетового дракона, которая похожа на Локхида, спутника Китти в комиксах. Кроме того, в серии «Dark Horizons. Часть 2», когда Люди Икс и Служители делились, Ночной Змей, Колосс и Призрачная Кошка были сгруппированы вместе. Ссылка на базирующуюся в Европе команду супергероев Экскалибур, которая включала трёх мутантов в свою группу. В этой же серии перевод иероглифов, которые читает Зверь, относятся к фараону Рама-Тут, намекает на Канга Завоевателя.

Капитан Америка и Ник Фьюри являются супергероями Марвел без мутации. В серии «На крыльях ангела» видна надпись «Старк Энтерпрайзис» (компания принадлежащая Тони Старку) на вышке в Нью-Йорке, а также видно, что Ангел читает газету «Дейли Бьюгл», где Питер Паркер работает фотографом. Красный Омега упоминает о Мавериксе и Кистреле в серии «Target X». Фамилия Хавока от приёмных родителей — Мастерс, эту же фамилию носит Энтони Мастерс — бывший агент ЩИТа известный так же как Таскмастер.

В одном из эпизодов есть охотник по имени Малдер. После фразы: «Спроси Малдера», — чуть больше секунды играет тема из X-files.

Примечания

Ссылки 
 X-Men: Evolution episodes at Marvel.com
 Официальный сайт компании Marvel
 Русскоязычный портал Marvel
 русскоязычный фан сайт о мультсериале

Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы США, запущенные в 2000 году
Мультсериалы США, завершённые в 2003 году
Фантастические мультсериалы
Мультсериалы о Людях Икс